Horticultural Hall può riferirsi ai seguenti edifici:

 Horticultural Hall – costruito nel 1901 come quartier generale per la Massachusetts Horticultural Society
 Horticultural Hall – predecessore del precedente, costruito nel 1845
 Horticultural Hall – predecessore del precedente, costruito nel 1865
 Horticultural Hall – centro conferenza costruito nel 1911 a Lake Geneva nel Wisconsin
 Horticultural Hall – costruita nel 1976 peer l'Esposizione centennale di Filadelfia e demolita nel 1954. Oggi sede del Fairmount Park Horticulture Center
 Royal Horticultural Society Old Hall – centro di esposizioni di Londra, costruito nel 1904 per la Royal Horticultural Society, ora noto come  Lindely Hall
 Royal Horticultural Society New Hall – centro di esposizioni a Londra, costruito nel 1925-28 per la Royal Horticultural Society, ma ora cambiato di proprietà ed è ora noto come Lawrence Hall
 Horticultural Hall – costruito nel 1873 a Melbourne e ora noto come Horti Hall